Kohei Miyazaki (Kumamoto, 6 de fevereiro de 1981) é um futebolista profissional japônes, meia, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata